Neue Welt für die Frau ist ein wöchentlich erscheinendes deutsches Frauenmagazin. Es erschien erstmals 1932 und ist das älteste deutsche Magazin der sogenannten Regenbogenpresse.

Geschichte 
Die Zeitschrift erschien 1932 zunächst unter dem Titel Welt am Sonnabend, von 1961 bis 1967 als Neue Welt am Sonnabend. Von 1967 bis 1991 als Neue Welt und ab 1991 unter dem heutigen Titel Neue Welt für die Frau.

Inhalt 
Neue Welt für die Frau wird dem Segment der „unterhaltenden Frauenzeitschriften“ zugeordnet. Die Artikel beschäftigten sich größtenteils mit der Welt der Prominenten. Es werden Interviews, Reportagen und Berichte mit bekannten Persönlichkeiten präsentiert. Des Weiteren finden sich Tipps aus den Bereichen Kosmetik, Mode, Ernährung und Gesundheit sowie Rezepte. Die Zeitschrift hat einen Rätselteil.

Weblinks 
 funkemedien.de Neue Welt für die Frau

Einzelnachweise 

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Deutschsprachige Wochenzeitschrift
Ersterscheinung 1932
Funke Mediengruppe